Donovan Ricketts (Montego Bay, 7 de junho de 1977) é um ex-futebolista jamaicano que atuava como goleiro.

Carreira 
Ricketts integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Goleiros da Jamaica
Futebolistas do Bolton Wanderers F.C.
Futebolistas do Los Angeles Galaxy
Futebolistas do Bradford City A.F.C.
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Futebolistas do Portland Timbers
Futebolistas do Orlando City Soccer Club
Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011